Die Hönnige ist ein rechter Nebenfluss der Wupper. Er entspringt in Halver, durchfließt die Wipperfürther Ortschaften Kupferberg, Wasserfuhr, Hönnige und Harhausen und mündet, gespeist von der Schevelinger Talsperre, beim Wipperfürther Hauptort in der Wupper.

Von dem Ausgleichsbecken Wasserfuhr besteht eine unterirdische Verbindung zur Neyetalsperre. Die Gewässergüte beträgt I-II.

Quellen 

1Honnige
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Gewässer im Oberbergischen Kreis